IV — музичний альбом гурту Cypress Hill. Виданий 6 жовтня 1998 року лейблом RuffhouseColumbia Records. Загальна тривалість композицій становить 73 хв. 17 сек. Альбом відносять до напрямків хіп-хоп, реп.

Список пісень 
 Looking Through The Eye Of A Pig
 Checkmate
 From The Window Of My Room
 Prelude To A Come Up — (разом з MC Eiht)
 Riot Starter
 Audio X — (разом з Barron Ricks)
 Steel Magnolias — (разом з Barron Ricks)
 I Remember That Freak Bitch (From The Club) / Interlude Part 2 — (with Barron Ricks)
 Nothin' To Lose, (Goin' All Out)
 Tequila Sunrise — (разом з Barron Ricks)
 Dead Men Tell No Tales
 Feature Presentation — (разом з Barron Ricks/Chace Infinite)
 Dr. Greenthumb
 16 Men Till There's No Men Left
 High Times
 Clash Of The Titans / Dust
 Lightning Strikes
 Case Closed

Посилання 
 Allmusic (link) 
 Machina Machina, listopad 1998, str. 108
 

Альбоми Cypress Hill
Музичні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми